Retroconis är ett släkte av svampar. Retroconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Retroconis